Kabinett Musa Aman steht für folgende Landesregierungen im malaysischen Bundesstaat Sabah:

 Kabinett Musa Aman (11. Legislaturperiode)
 Kabinett Musa Aman (12. Legislaturperiode)